Koto peut désigner :
 Kōtō, un arrondissement de Tokyo, au Japon ;
 Koto, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 koto, un instrument de musique à cordes pincées utilisé en musique japonaise traditionnelle ;
 Koto, un film japonais réalisé par Noboru Nakamura, sorti en 1963 ;
  un groupe de musique des années 1980 connu pour son tube Visitors en 1985 ;
 koto, une sorte de savon noir fabriqué au Bénin à partir de débris de régime de palme, d’huile de palme et d’eau ;
 koto, le nom commercial du bois de Pterygota bequaertii.